

Codici 
 APY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alto Parnaíba (Brasile)

Sigle 
 Annual Percentage Yield  – in economia, rendimento percentuale annuale

Mineralogia 
 Apy – abbreviazione di arsenopirite

Note